Фёдор Крыло́в:
 Крылов, Фёдор Гаврилович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Крылов, Фёдор Иванович (1905—1962) — начальник управления внутренних дел по Курганской области, полковник госбезопасности.
 Крылов, Фёдор Михайлович (1915—1977) — старшина, Герой Советского Союза.